Par ordre alphabétique :
  Alexander Cachia Zammit (1924–2014), homme politique maltais ;
  (1890–1960), homme politique maltais ;
  (1739–1813), architecte maltais ;
  (c. 1690–1761), architecte maltais ;
  (né en 1987), joueur de hockey sur gazon écossais ;
  (né en 1991), joueur de football australien ;
  (1760–1839), architecte maltais ;
 Therese Comodini Cachia (née en 1973), femme politique maltaise.

Homonymie de patronyme maltais

en:Cachia